Чурозеро — пресноводное озеро на территории Паданского сельского поселения Медвежьегорского района Республики Карелии.

Общие сведения 
Располагается на высоте 124,1 метров над уровнем моря.

Форма озера лопастная, продолговатая: оно более чем на полтора километра вытянуто с северо-запада на юго-восток. Берега изрезанные, каменисто-песчаные, местами заболоченные.

Через озеро протекает река Лазаревская, берущая начало из Маслозера и впадающая в реку Волому, в свою очередь, впадающую в Сегозеро.

В северо-западную оконечность Чурозера впадает река Чурьюги.

Острова на озере отсутствуют.

Вдоль юго-западного берега Чурозера проходит автодорога местного значения  («Чёбино — Паданы — Шалговаара — Маслозеро»).

Населённые пункты вблизи водоёма отсутствуют.

См. также 
 Озёра Карелии

Панорама

Примечания 

Бассейн Воломы
Озёра Медвежьегорского района